София Марианне Ледарп (; 8 апреля 1974, Стокгольм) — шведская актриса.

Биография 
Родилась 8 апреля 1974 года в Стокгольме, Швеция.

В 1996—2000 годах училась в .

Карьера 
После окончания академии работала актрисой в театре.

На экране дебютировала в 2004 году, снявшись в нескольких эпизодах сериала «Om Stig Petrés hemlighet».

В 2007 году сыграла главную роль в фильме «Любить кого-нибудь» (). За эту работу получила награду в номинации «Лучшая актриса»  и премии «Золотой жук».

В 2009 году сыграла второстепенную роль (Малин Эрикссон) в трёх фильмах, снятых по серии книг «Миллениум»: «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнём» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки». В 2010 году сыграла того же персонажа в сериале «Миллениум».

Личная жизнь 
Состояла в отношениях с датским фотографом Эриком Мёльбергом Хансеном. От Хансена у Софии есть сын Луи. В настоящее время, вместе с сыном, живёт с профессиональным танцовщиком Тобиасом Норенстедтом. С ними также живут двое детей Тобиаса от предыдущих отношений. В феврале 2017 года у пары родился сын.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Swedish Film Database
 

Лауреаты премии «Золотой жук»